EleKtrik: Live in Japan —  живий альбом англійської групи King Crimson, який був випущений 15 грудня 2003 року.

Композиції 
 Introductory Soundscape – 5:05
 The Power to Believe (Part I: A Cappella) – 0:41
 Level Five – 7:22
 ProzaKc Blues – 5:59
 EleKtrik – 8:01
 Happy With What You Have to be Happy With – 4:14
 One Time – 6:00
 Facts of Life – 5:29
 The Power to Believe (Part II: Power Circle) – 8:43
 Dangerous Curves – 6:02
 Larks' Tongues in Aspic (Part IV) – 10:32
 The World's My Oyster Soup Kitchen Floor Wax Museum – 6:31

Учасники запису 
 Роберт Фріпп — гітара, вокал
 Пет Мастелотто — ударні
 Трей Ганн — гітара
 Адріан Білев — гітара, вокал

Джерела 
 EleKtrik: Live in Japan  allmusic
 EleKtrik: Live in Japan amazon

Альбоми King Crimson
Альбоми британських виконавців
Англомовні музичні альбоми
Музичні альбоми 2003
Грудень 2003